Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Mauricie

Batiscan

Champlain

Charette

Grandes-Piles 

Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
 Nécessaire en raison du départ du conseiller Stéphane Charbonneau.
 Élection de Michel Germain au poste de conseiller.

Hérouxville

La Bostonnais

Démission de Louis Godin (conseiller #6) peu avant le .

Élection de Pierre-David Tremblay au poste de conseiller #6 le .

Démission de la mairesse Chantal St-Louis pour raisons professionnelles en .
Intérim à la mairie assuré par Michel Sylvain (conseiller #1) à titre de maire-suppléant.

Démission de François Baugée (conseiller #2) et de Pierre-David Tremblay (conseiller #6) pour se présenter à la mairie.

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #2, #3 et #6 le .
Élection de Pierre-David Tremblay au poste de maire.
Élection sans opposition de François Descarreaux au poste de conseiller #2.
Élection de Ken Ménard au poste de conseiller #3.
Élection sans opposition de Michel McDonald au poste de conseiller #6.

La Tuque

Lac-aux-Sables

Lac-Édouard

Louiseville

Maskinongé

Notre-Dame-de-Montauban

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Saint-Adelphe

Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Barnabé

Saint-Boniface

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Justin

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

Saint-Paulin

Saint-Prosper-de-Champlain

Saint-Roch-de-Mékinac

Saint-Sévère

Saint-Séverin

Saint-Stanislas

Saint-Tite

Sainte-Angèle-de-Prémont

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Sainte-Thècle

Sainte-Ursule

Shawinigan

Trois-Rives

Trois-Rivières

Yamachiche

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Mauricie
Histoire de la Mauricie
 Résultat